Сарри — город в канадской провинции Британская Колумбия. Входит в административную единицу Метро Ванкувер (агломерация городов на юге Британской Колумбии), подчиняется Региональному округу Большого Ванкувера; является вторым по величине городом провинции после Ванкувера. Город полицентричен, центры: Флитвуд, Уэлли/Центр города, Гвилфорд, Ньютон, Клоувердейл и Южный Суррей.

История и топонимия 
Сарри оформился как поселение к 1879 году, став центром земель населенных несколькими говорящими на языках Халкомелем племенами индейцев. К появлению топонима «Surrey» на карте привёл следующий случай: когда англичанин Х. Дж. Брэвер переправился через реку Фрейзер из Нью-Уэстминстера, увиденный ландшафт напомнил ему родное графство Суррей в Англии. Земли тогда были покрыты лесами, в которых преобладали псевдотсуга, пихта, туя складчатая и тсуга с ежевикой в подлеске и клюквенными болотами. Часть нынешней местности Уалли (названа так по имени Гарри Уалли, владевшего этой землей и бывшего хозяином заправки на бульваре Короля Георга (бывший хайвей Короля Георга) использовалась в ту пору как место захоронений людьми из племени квантлен.

Поселенцы, прибывавшие в городок из Клоувердейла и частей Саут-Сарри, в основном занимались фермерством, рыбной ловлей, выращиванием устриц или открывали небольшие магазины. Развитие Сарри началось с постройкой моста Патулло в 1937 году. В послевоенные 1950-е году северные пригороды Сарри застраивались односемейными домами, что привело к превращению Сарри (по прежнему не имевшего городского статуса) в спальный пригород, населенный людьми, работавшими в Бернаби и Ванкувере.
 
В 1980-х и 90-х Сарри показал беспрецедентный рост, в основном за счет массированной иммиграции людей из других частей Канады из других стран. По прогнозам Сарри перегонит Ванкувер по численности населения к 2020—2030 году.

География и климат 
Город характеризуется низкой плотностью населения и сильной субурбанизацией, что в целом типично для городов Северной Америки. Функционально, город разделяется на селитебные зоны, торгово-офисные и индустриальные (легкая промышленность), около 35 % территории отведены под Сельскохозяйственный Земельный Резерв (англ. Agricultural Land Reserve). В рельефе города чередуются выровненные и пологохолмистые участки, большая часть равнин находится в районах Тьинхэд, Хацельмер, Коулбрук и южной части Клоувердейла.

Климат береговой северо-западного сектора Пацифики, влажный, максимум осадков приходится на зиму, весной часты грозы, мягкое солнечное лето, прохладная осень.